Сен-Марте́н-Лонго́, Сен-Мартен-Лонґо () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 39 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 540 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1512,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-Лонго на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-Лонго на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза